

Geografia 
Danimarca
 Norðragøta (Gøta) – villaggio di Eysturoy presso le isole Fær Øer
India
 Gota – città del Gujarat
Romania
 Gota – fiume tributario del Dârjov
Svezia
 Göta – località di Lilla Edet
 Göta älv – fiume emissario del Vänern
 Canale di Göta – canale artificiale
 Göta landsväg – strada della Svezia

Altro 
 Göta – nome proprio di persona femminile svedese
 Göta ingenjörregemente – reggimento militare svedese